«И́стина, любо́вь и красота́» (, ) — индийский кинофильм-мелодрама режиссёра Раджа Капура, выпущенный в 1978 году в оригинале на языке хинди.

Сюжет 
В этой философской картине нашли отражение размышления режиссёра по поводу противостояния внутренней и внешней красоты.  Название фильма символично и переводится следующим образом: слово «Satyam» обозначает истину, слово «Shivam»  может обозначать либо Господа Бога (Шиву), либо вечную любовь, слово «Sundaram» обозначает красоту во всех её проявлениях.

Действие происходит в маленькой индийской деревне, в которой живёт молодая девушка по имени Рупа со своим престарелым отцом-священником. Когда Рупа была совсем маленькой, в день своего рождения она по неосторожности обожгла правую щёку кипящим маслом из кастрюли. С тех пор правая часть лица девушки изуродована и скрыта под покровом её сари. Отец гораздо больше беспокоится не о здоровье дочери, а о том, что её никто не захочет взять в жёны и называет про́клятой.  Несмотря на это, Рупа искренне любит своего отца и заботится о нём,  остаётся жизнерадостной и религиозной. Каждое утро вся деревня просыпается от прекрасного пения Рупы, идущей в индуистский храм и поющей песню-молитву «Satyam Shivam Sundaram» («Истина, любовь, красота», дословно: «Истина, Бог, красота») во славу Господа Бога и другие религиозные песни.

В деревню из города на строительство крупной плотины приезжает инженер — молодой красивый человек по имени Ранджив. Он любит красоту и не выносит ни малейшего изъяна. Однажды на рассвете Ранджив слышит прекрасный голос Рупы, поющей молитву, думает, что она очень красива, встречает её, но почему-то не замечает изуродованной части её лица. В течение некоторого времени Ранджив общается с Рупой и влюбляется в неё, девушка отвечает ему взаимностью.  Затем Ранджив просит разрешения жениться на ней у её отца.

После свадьбы Ранджив обнаруживает правду и думает, что его обманули и заставили жениться на другой. Он отрекается от Рупы и выгоняет её из дома. Рупа решает встретиться с ним ночью, скрыв изуродованную часть лица под сари. Ранджив проводит свои дни, ненавидя свою жену, и ночи, любя свою любовницу, не догадываясь, что это одна и та же женщина — его Рупа. Во время одной из их совместных ночей Рупа забеременела. Когда Ранджив узнаёт, что его жена беременна, он обвиняет её в неверности. Рупа клянётся в храме перед Богом и всеми жителями деревни, что жена и "любовница" являются одним и тем же лицом, но Ранджив до сих пор отказывается ей верить.

Внезапно в  деревне происходит разрушительное наводнение,  сметающее на своём пути вековые деревья и разламывающее плотину, на которой работал Ранджив.  Во время эвакуации жителей деревни Ранджив слышит знакомое прекрасное пение и идёт искать девушку, которой принадлежит этот голос.  Видя, что это поёт Рупа, Ранждив понимает, как слеп и несправедлив он был, и просит у неё прощения, признаваясь ей в том, что только сейчас понял, что его жена Рупа — самая красивая женщина на свете.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр, продюсер и монтажёр: Радж Капур
 Оператор: Радху Кармакар
 Сценарист: Джайнендра Джайн
 Стихи песен: Б. П. Нарендра Шарма, Ананд Бакши
 Композиторы: Лаксмикант Шантарам Кудалкар, Пьярелал Рампрасад Шарма
 Художники—постановщики: М. Р. Ачрекар, А. Рангарай
 Художники по костюмам: Бхану Атайя, Сатиаван, Вишну Веллар
 Вокальные партии за кадром исполняют: Лата Мангешкар,  Мукеш, Бхупиндер Сингх, Манна Дей

Саундтрек

Награды и номинации 
Filmfare Awards
 Лучшая операторская работа — Радху Кармакар
 Лучшая музыка — Лаксмикант Шантарам Кудалкар и Пьярелал Рампрасад Шарма

 Номинации
 Лучший режиссёр — Радж Капур
 Лучшая женская роль — Зинат Аман
 Лучший автор текста — Б. П. Нарендра Шарма — за заглавную песню «Satyam Shivam Sundaram» («Истина, любовь и красота»)
 Лучший закадровый исполнитель — Мукеш — за песню «Chanchal Sheetal»

Интересные факты 
 Сам Радж Капур не появляется в кадре, но его голос постоянно звучит в качестве закадрового комментария.
 В этом фильме Радж Капур положил начало традиции в индийском кинематографе  — «ritual performed in the beginning of the movie» — писать в начале титров до фильма посвящение основателю династии — в данном случае Притхвираджу Капуру, известному актёру и театральному деятелю.
 Первый поцелуй, который был на экранах Индии в течение нескольких лет.

Издание на видео 
 Неоднократно выпускался на видео в разных странах мира.
 В СССР неоднократно демонстрировался в кинотеатрах и по телевидению, был профессионально переведён и дублирован на русский язык.
 В России неоднократно демонстрировался по телевидению и выпускался на видео, профессионально переведён и озвучен на русский язык.

Ссылки 
 
 Фильм «Истина, любовь и красота» на сайте «Индия ТВ»
 Фильм «Истина, любовь и красота» на сайте «Let's talk about Bollywood» 
 Фильм «Истина, любовь и красота» на сайте uiowa.edu

Фильмы на хинди
Фильмы-мелодрамы Индии
Музыкальные фильмы Индии
Фильмы Раджа Капура
Фильмы Индии 1978 года